

507001–507100 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 507001 || || 1 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#E9E9E9
| 507002 || || 2 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#E9E9E9
| 507003 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#E9E9E9
| 507004 || || 6 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#E9E9E9
| 507005 || || 5 d'octubre de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#E9E9E9
| 507006 || || 6 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#E9E9E9
| 507007 || || 6 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#E9E9E9
| 507008 || || 9 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#E9E9E9
| 507009 || || 6 de setembre de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#E9E9E9
| 507010 || || 29 de setembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#E9E9E9
| 507011 || || 1 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#E9E9E9
| 507012 || || 2 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#d6d6d6
| 507013 || || 3 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#E9E9E9
| 507014 || || 1 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#E9E9E9
| 507015 || || 10 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#E9E9E9
| 507016 || || 8 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#E9E9E9
| 507017 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#E9E9E9
| 507018 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#E9E9E9
| 507019 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#E9E9E9
| 507020 || || 7 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#E9E9E9
| 507021 || || 21 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#E9E9E9
| 507022 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#E9E9E9
| 507023 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#E9E9E9
| 507024 || || 21 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#E9E9E9
| 507025 || || 9 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#E9E9E9
| 507026 || || 9 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#E9E9E9
| 507027 || || 25 d'octubre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#E9E9E9
| 507028 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#E9E9E9
| 507029 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#E9E9E9
| 507030 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#E9E9E9
| 507031 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#E9E9E9
| 507032 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#E9E9E9
| 507033 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#E9E9E9
| 507034 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#E9E9E9
| 507035 || || 2 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#E9E9E9
| 507036 || || 23 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#E9E9E9
| 507037 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#E9E9E9
| 507038 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#E9E9E9
| 507039 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#E9E9E9
| 507040 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#E9E9E9
| 507041 || || 25 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#E9E9E9
| 507042 || || 25 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#E9E9E9
| 507043 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#E9E9E9
| 507044 || || 27 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#E9E9E9
| 507045 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#E9E9E9
| 507046 || || 29 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#E9E9E9
| 507047 || || 2 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#E9E9E9
| 507048 || || 29 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#E9E9E9
| 507049 || || 8 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#E9E9E9
| 507050 || || 30 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#E9E9E9
| 507051 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#E9E9E9
| 507052 || || 26 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#E9E9E9
| 507053 || || 27 d'octubre de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#E9E9E9
| 507054 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#E9E9E9
| 507055 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#E9E9E9
| 507056 || || 31 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#E9E9E9
| 507057 || || 3 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#E9E9E9
| 507058 || || 27 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#E9E9E9
| 507059 || || 6 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#E9E9E9
| 507060 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#E9E9E9
| 507061 || || 24 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#E9E9E9
| 507062 || || 17 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#E9E9E9
| 507063 || || 7 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#E9E9E9
| 507064 || || 20 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#E9E9E9
| 507065 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#E9E9E9
| 507066 || || 27 de novembre de 2008 || Črni Vrh || Črni Vrh ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#E9E9E9
| 507067 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#E9E9E9
| 507068 || || 30 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#E9E9E9
| 507069 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#E9E9E9
| 507070 || || 1 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#E9E9E9
| 507071 || || 25 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#E9E9E9
| 507072 || || 20 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#E9E9E9
| 507073 || || 4 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#E9E9E9
| 507074 || || 7 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#E9E9E9
| 507075 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#E9E9E9
| 507076 || || 19 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#d6d6d6
| 507077 || || 9 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#fefefe
| 507078 || || 21 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#E9E9E9
| 507079 || || 22 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#E9E9E9
| 507080 || || 17 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#d6d6d6
| 507081 || || 2 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#fefefe
| 507082 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#d6d6d6
| 507083 || || 18 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#E9E9E9
| 507084 || || 20 de gener de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#d6d6d6
| 507085 || || 31 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#d6d6d6
| 507086 || || 22 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#fefefe
| 507087 || || 26 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#fefefe
| 507088 || || 26 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#E9E9E9
| 507089 || || 5 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#E9E9E9
| 507090 || || 20 de febrer de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#d6d6d6
| 507091 || || 15 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#fefefe
| 507092 || || 28 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#d6d6d6
| 507093 || || 18 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#d6d6d6
| 507094 || || 17 de març de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#fefefe
| 507095 || || 1 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#fefefe
| 507096 || || 31 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#d6d6d6
| 507097 || || 19 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#fefefe
| 507098 || || 19 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#d6d6d6
| 507099 || || 17 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#d6d6d6
| 507100 || || 20 d'abril de 2009 || Purple Mountain || PMO NEO ||  ||  —
|}

507101–507200 

|-bgcolor=#fefefe
| 507101 || || 19 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#d6d6d6
| 507102 || || 30 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#d6d6d6
| 507103 || || 19 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#fefefe
| 507104 || || 13 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#d6d6d6
| 507105 || || 19 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#d6d6d6
| 507106 || || 24 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#fefefe
| 507107 || || 27 de maig de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#fefefe
| 507108 || || 12 de juny de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#fefefe
| 507109 || || 27 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#fefefe
| 507110 || || 29 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#fefefe
| 507111 || || 15 d'agost de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#fefefe
| 507112 || || 16 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#fefefe
| 507113 || || 29 de març de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#fefefe
| 507114 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#fefefe
| 507115 || || 17 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#fefefe
| 507116 || || 29 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#fefefe
| 507117 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#fefefe
| 507118 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#d6d6d6
| 507119 || || 19 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#fefefe
| 507120 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#fefefe
| 507121 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#d6d6d6
| 507122 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#E9E9E9
| 507123 || || 25 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#E9E9E9
| 507124 || || 28 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#fefefe
| 507125 || || 16 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#E9E9E9
| 507126 || || 16 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#E9E9E9
| 507127 || || 21 d'octubre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#fefefe
| 507128 || || 21 d'octubre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#E9E9E9
| 507129 || || 14 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#E9E9E9
| 507130 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#E9E9E9
| 507131 || || 27 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#E9E9E9
| 507132 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#d6d6d6
| 507133 || || 8 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#E9E9E9
| 507134 || || 9 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#E9E9E9
| 507135 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#E9E9E9
| 507136 || || 11 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#E9E9E9
| 507137 || || 11 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#E9E9E9
| 507138 || || 21 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#E9E9E9
| 507139 || || 16 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#fefefe
| 507140 || || 16 de novembre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#E9E9E9
| 507141 || || 19 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#E9E9E9
| 507142 || || 9 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#E9E9E9
| 507143 || || 22 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#E9E9E9
| 507144 || || 20 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#E9E9E9
| 507145 || || 21 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#E9E9E9
| 507146 || || 25 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#d6d6d6
| 507147 || || 17 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#fefefe
| 507148 || || 16 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#E9E9E9
| 507149 || || 11 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#fefefe
| 507150 || || 17 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#E9E9E9
| 507151 || || 19 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#E9E9E9
| 507152 || || 19 de novembre de 2009 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#E9E9E9
| 507153 || || 29 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#E9E9E9
| 507154 || || 11 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#E9E9E9
| 507155 || || 15 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#FA8072
| 507156 || || 17 de desembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#E9E9E9
| 507157 || || 17 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#E9E9E9
| 507158 || || 18 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#fefefe
| 507159 || || 19 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#E9E9E9
| 507160 || || 1 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#fefefe
| 507161 || || 7 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#E9E9E9
| 507162 || || 6 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#E9E9E9
| 507163 || || 20 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#E9E9E9
| 507164 || || 18 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#E9E9E9
| 507165 || || 3 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#E9E9E9
| 507166 || || 5 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#E9E9E9
| 507167 || || 13 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#E9E9E9
| 507168 || || 13 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#E9E9E9
| 507169 || || 9 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#E9E9E9
| 507170 || || 12 de febrer de 2010 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#d6d6d6
| 507171 || || 16 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#E9E9E9
| 507172 || || 1 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#E9E9E9
| 507173 || || 18 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#E9E9E9
| 507174 || || 8 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#E9E9E9
| 507175 || || 26 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#E9E9E9
| 507176 || || 26 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#E9E9E9
| 507177 || || 20 de març de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#C2FFFF
| 507178 || || 18 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=179 bgcolor=#E9E9E9
| 507179 || || 13 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#d6d6d6
| 507180 || || 6 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#d6d6d6
| 507181 || || 11 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#E9E9E9
| 507182 || || 27 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#fefefe
| 507183 || || 21 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#fefefe
| 507184 || || 4 de juliol de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#d6d6d6
| 507185 || || 6 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#fefefe
| 507186 || || 8 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#fefefe
| 507187 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#fefefe
| 507188 || || 4 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#fefefe
| 507189 || || 11 de setembre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#fefefe
| 507190 || || 20 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#fefefe
| 507191 || || 25 de setembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#fefefe
| 507192 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#fefefe
| 507193 || || 6 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#fefefe
| 507194 || || 6 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#fefefe
| 507195 || || 17 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#fefefe
| 507196 || || 10 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#fefefe
| 507197 || || 18 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#fefefe
| 507198 || || 20 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#fefefe
| 507199 || || 1 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#fefefe
| 507200 || || 1 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

507201–507300 

|-bgcolor=#fefefe
| 507201 || || 9 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#fefefe
| 507202 || || 2 de novembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#fefefe
| 507203 || || 17 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#fefefe
| 507204 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#fefefe
| 507205 || || 17 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#fefefe
| 507206 || || 13 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#fefefe
| 507207 || || 13 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#fefefe
| 507208 || || 13 d'octubre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#d6d6d6
| 507209 || || 12 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#fefefe
| 507210 || || 4 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#fefefe
| 507211 || || 29 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#fefefe
| 507212 || || 3 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#fefefe
| 507213 || || 3 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#fefefe
| 507214 || || 4 de novembre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#fefefe
| 507215 || || 17 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#fefefe
| 507216 || || 3 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#fefefe
| 507217 || || 1 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#fefefe
| 507218 || || 11 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#fefefe
| 507219 || || 20 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#C2FFFF
| 507220 || || 28 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=221 bgcolor=#fefefe
| 507221 || || 3 de setembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#fefefe
| 507222 || || 29 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#fefefe
| 507223 || || 3 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#fefefe
| 507224 || || 14 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#fefefe
| 507225 || || 14 de desembre de 1999 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#fefefe
| 507226 || || 27 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#fefefe
| 507227 || || 11 de desembre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#fefefe
| 507228 || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#fefefe
| 507229 || || 23 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#fefefe
| 507230 || || 24 de gener de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#fefefe
| 507231 || || 5 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#d6d6d6
| 507232 || || 11 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#fefefe
| 507233 || || 3 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#fefefe
| 507234 || || 10 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#fefefe
| 507235 || || 10 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#fefefe
| 507236 || || 13 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#fefefe
| 507237 || || 16 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#fefefe
| 507238 || || 24 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#fefefe
| 507239 || || 11 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#fefefe
| 507240 || || 8 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#fefefe
| 507241 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#fefefe
| 507242 || || 8 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#fefefe
| 507243 || || 26 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#fefefe
| 507244 || || 9 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#fefefe
| 507245 || || 13 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#d6d6d6
| 507246 || || 26 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#fefefe
| 507247 || || 27 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#fefefe
| 507248 || || 15 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#fefefe
| 507249 || || 15 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#d6d6d6
| 507250 || || 24 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#E9E9E9
| 507251 || || 26 de juliol de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#E9E9E9
| 507252 || || 8 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#fefefe
| 507253 || || 28 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#fefefe
| 507254 || || 24 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#E9E9E9
| 507255 || || 28 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#fefefe
| 507256 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#fefefe
| 507257 || || 20 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#fefefe
| 507258 || || 27 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#fefefe
| 507259 || || 19 de maig de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#fefefe
| 507260 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#FA8072
| 507261 || || 7 de febrer de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#fefefe
| 507262 || || 26 de gener de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#fefefe
| 507263 || || 17 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#fefefe
| 507264 || || 24 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#fefefe
| 507265 || || 1 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#E9E9E9
| 507266 || || 25 de novembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#fefefe
| 507267 || || 10 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#fefefe
| 507268 || || 4 de febrer de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#fefefe
| 507269 || || 27 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#fefefe
| 507270 || || 28 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#E9E9E9
| 507271 || || 2 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#fefefe
| 507272 || || 6 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#fefefe
| 507273 || || 8 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#E9E9E9
| 507274 || || 5 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#fefefe
| 507275 || || 6 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#fefefe
| 507276 || || 12 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#d6d6d6
| 507277 || || 11 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#fefefe
| 507278 || || 21 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#fefefe
| 507279 || || 27 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#fefefe
| 507280 || || 10 de febrer de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#E9E9E9
| 507281 || || 2 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#E9E9E9
| 507282 || || 31 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#fefefe
| 507283 || || 11 de març de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#E9E9E9
| 507284 || || 18 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#E9E9E9
| 507285 || || 24 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#E9E9E9
| 507286 || || 22 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#fefefe
| 507287 || || 27 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#E9E9E9
| 507288 || || 21 de maig de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#fefefe
| 507289 || || 29 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#fefefe
| 507290 || || 24 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#E9E9E9
| 507291 || || 2 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#E9E9E9
| 507292 || || 6 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#fefefe
| 507293 || || 5 de maig de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#d6d6d6
| 507294 || || 6 de maig de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#E9E9E9
| 507295 || || 14 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#fefefe
| 507296 || || 30 de maig de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#E9E9E9
| 507297 || || 7 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#E9E9E9
| 507298 || || 21 de maig de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#d6d6d6
| 507299 || || 8 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#E9E9E9
| 507300 || || 24 de maig de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|}

507301–507400 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 507301 || || 5 de juny de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#E9E9E9
| 507302 || || 24 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#E9E9E9
| 507303 || || 21 de maig de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#fefefe
| 507304 || || 9 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#d6d6d6
| 507305 || || 25 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#E9E9E9
| 507306 || || 28 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#C2FFFF
| 507307 || || 25 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=308 bgcolor=#d6d6d6
| 507308 || || 27 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#d6d6d6
| 507309 || || 28 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#d6d6d6
| 507310 || || 21 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#d6d6d6
| 507311 || || 8 de juny de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#d6d6d6
| 507312 || || 12 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#d6d6d6
| 507313 || || 1 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#d6d6d6
| 507314 || || 27 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#d6d6d6
| 507315 || || 7 de maig de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#d6d6d6
| 507316 || || 13 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#d6d6d6
| 507317 || || 29 d'agost de 2011 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#d6d6d6
| 507318 || || 20 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#d6d6d6
| 507319 || || 10 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#d6d6d6
| 507320 || || 15 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#d6d6d6
| 507321 || || 7 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#d6d6d6
| 507322 || || 7 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#d6d6d6
| 507323 || || 30 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#d6d6d6
| 507324 || || 21 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#d6d6d6
| 507325 || || 4 de maig de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#d6d6d6
| 507326 || || 23 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#d6d6d6
| 507327 || || 21 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#d6d6d6
| 507328 || || 23 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#d6d6d6
| 507329 || || 20 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#d6d6d6
| 507330 || || 12 de març de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#d6d6d6
| 507331 || || 21 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#d6d6d6
| 507332 || || 23 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#d6d6d6
| 507333 || || 31 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#d6d6d6
| 507334 || || 13 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#d6d6d6
| 507335 || || 8 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#d6d6d6
| 507336 || || 1 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#d6d6d6
| 507337 || || 3 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#d6d6d6
| 507338 || || 31 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#d6d6d6
| 507339 || || 27 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#d6d6d6
| 507340 || || 18 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#d6d6d6
| 507341 || || 1 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#d6d6d6
| 507342 || || 18 d'octubre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#d6d6d6
| 507343 || || 22 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#d6d6d6
| 507344 || || 5 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#fefefe
| 507345 || || 15 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#d6d6d6
| 507346 || || 23 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#d6d6d6
| 507347 || || 19 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#d6d6d6
| 507348 || || 20 de desembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#d6d6d6
| 507349 || || 15 de desembre de 2006 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#d6d6d6
| 507350 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#d6d6d6
| 507351 || || 20 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#d6d6d6
| 507352 || || 21 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#d6d6d6
| 507353 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#C2FFFF
| 507354 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || L4 ||  —
|-id=355 bgcolor=#FFC2E0
| 507355 || || 3 de novembre de 2011 || Catalina || CSS || APO ||  —
|-id=356 bgcolor=#d6d6d6
| 507356 || || 29 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#fefefe
| 507357 || || 25 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#d6d6d6
| 507358 || || 11 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#d6d6d6
| 507359 || || 25 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#d6d6d6
| 507360 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#d6d6d6
| 507361 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#d6d6d6
| 507362 || || 9 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#d6d6d6
| 507363 || || 23 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#d6d6d6
| 507364 || || 23 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#d6d6d6
| 507365 || || 8 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#FFC2E0
| 507366 || || 1 de desembre de 2011 || Catalina || CSS || AMO ||  —
|-id=367 bgcolor=#d6d6d6
| 507367 || || 19 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#d6d6d6
| 507368 || || 28 de desembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#fefefe
| 507369 || || 1 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#C2FFFF
| 507370 || || 28 de gener de 2010 || WISE || WISE || L4 ||  —
|-id=371 bgcolor=#d6d6d6
| 507371 || || 1 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#d6d6d6
| 507372 || || 21 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#fefefe
| 507373 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#fefefe
| 507374 || || 16 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#fefefe
| 507375 || || 12 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#fefefe
| 507376 || || 21 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#fefefe
| 507377 || || 4 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#fefefe
| 507378 || || 16 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#fefefe
| 507379 || || 19 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#fefefe
| 507380 || || 17 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#fefefe
| 507381 || || 4 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#E9E9E9
| 507382 || || 7 de juny de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#fefefe
| 507383 || || 27 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#fefefe
| 507384 || || 12 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#fefefe
| 507385 || || 24 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#fefefe
| 507386 || || 11 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#fefefe
| 507387 || || 20 de març de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#E9E9E9
| 507388 || || 2 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#fefefe
| 507389 || || 10 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#fefefe
| 507390 || || 15 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#fefefe
| 507391 || || 17 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#fefefe
| 507392 || || 13 d'abril de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#fefefe
| 507393 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#fefefe
| 507394 || || 17 de març de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#fefefe
| 507395 || || 4 d'abril de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#E9E9E9
| 507396 || || 16 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#fefefe
| 507397 || || 23 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#fefefe
| 507398 || || 24 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#fefefe
| 507399 || || 21 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#fefefe
| 507400 || || 28 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

507401–507500 

|-bgcolor=#fefefe
| 507401 || || 27 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#fefefe
| 507402 || || 20 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#fefefe
| 507403 || || 1 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#fefefe
| 507404 || || 16 de maig de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#fefefe
| 507405 || || 6 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#fefefe
| 507406 || || 19 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#fefefe
| 507407 || || 28 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#E9E9E9
| 507408 || || 7 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#E9E9E9
| 507409 || || 30 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#fefefe
| 507410 || || 21 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#FA8072
| 507411 || || 14 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#E9E9E9
| 507412 || || 16 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#E9E9E9
| 507413 || || 29 d'abril de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#FA8072
| 507414 || || 20 de juny de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#E9E9E9
| 507415 || || 8 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#E9E9E9
| 507416 || || 24 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#E9E9E9
| 507417 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#E9E9E9
| 507418 || || 28 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#E9E9E9
| 507419 || || 3 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#E9E9E9
| 507420 || || 29 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#E9E9E9
| 507421 || || 9 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#FFC2E0
| 507422 || || 23 d'agost de 2012 || La Sagra || Mallorca Obs. || AMO ||  —
|-id=423 bgcolor=#E9E9E9
| 507423 || || 14 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#E9E9E9
| 507424 || || 22 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#E9E9E9
| 507425 || || 25 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#E9E9E9
| 507426 || || 13 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#E9E9E9
| 507427 || || 31 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#E9E9E9
| 507428 || || 20 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#E9E9E9
| 507429 || || 19 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#E9E9E9
| 507430 || || 6 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#E9E9E9
| 507431 || || 21 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#E9E9E9
| 507432 || || 6 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#d6d6d6
| 507433 || || 15 de setembre de 2012 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#E9E9E9
| 507434 || || 30 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#E9E9E9
| 507435 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#E9E9E9
| 507436 || || 16 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#E9E9E9
| 507437 || || 17 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#d6d6d6
| 507438 || || 17 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#d6d6d6
| 507439 || || 16 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#E9E9E9
| 507440 || || 21 de setembre de 2012 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#E9E9E9
| 507441 || || 24 de maig de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#E9E9E9
| 507442 || || 12 d'octubre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#E9E9E9
| 507443 || || 25 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#d6d6d6
| 507444 || || 14 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#E9E9E9
| 507445 || || 12 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#E9E9E9
| 507446 || || 4 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#E9E9E9
| 507447 || || 21 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#E9E9E9
| 507448 || || 24 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#E9E9E9
| 507449 || || 3 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#d6d6d6
| 507450 || || 6 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#E9E9E9
| 507451 || || 15 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#d6d6d6
| 507452 || || 11 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#d6d6d6
| 507453 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#E9E9E9
| 507454 || || 11 de setembre de 2012 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#d6d6d6
| 507455 || || 4 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#E9E9E9
| 507456 || || 13 d'octubre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#E9E9E9
| 507457 || || 21 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#E9E9E9
| 507458 || || 10 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#d6d6d6
| 507459 || || 26 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#E9E9E9
| 507460 || || 15 de setembre de 2012 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#d6d6d6
| 507461 || || 4 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#E9E9E9
| 507462 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#d6d6d6
| 507463 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#E9E9E9
| 507464 || || 17 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#d6d6d6
| 507465 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#E9E9E9
| 507466 || || 14 de novembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#E9E9E9
| 507467 || || 11 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#E9E9E9
| 507468 || || 21 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#fefefe
| 507469 || || 24 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#E9E9E9
| 507470 || || 8 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#E9E9E9
| 507471 || || 31 de desembre de 2008 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#d6d6d6
| 507472 || || 8 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#E9E9E9
| 507473 || || 24 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#E9E9E9
| 507474 || || 19 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#d6d6d6
| 507475 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#E9E9E9
| 507476 || || 7 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#d6d6d6
| 507477 || || 16 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#d6d6d6
| 507478 || || 9 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#d6d6d6
| 507479 || || 10 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#d6d6d6
| 507480 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#d6d6d6
| 507481 || || 29 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#E9E9E9
| 507482 || || 25 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#E9E9E9
| 507483 || || 9 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#E9E9E9
| 507484 || || 6 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#E9E9E9
| 507485 || || 7 de gener de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#E9E9E9
| 507486 || || 8 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#E9E9E9
| 507487 || || 16 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#E9E9E9
| 507488 || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#d6d6d6
| 507489 || || 16 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#E9E9E9
| 507490 || || 9 d'octubre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#E9E9E9
| 507491 || || 18 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#E9E9E9
| 507492 || || 19 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#d6d6d6
| 507493 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#E9E9E9
| 507494 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#E9E9E9
| 507495 || || 17 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#fefefe
| 507496 || || 24 d'abril de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#E9E9E9
| 507497 || || 9 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#E9E9E9
| 507498 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#d6d6d6
| 507499 || || 11 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#E9E9E9
| 507500 || || 18 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|}

507501–507600 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 507501 || || 18 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#d6d6d6
| 507502 || || 14 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#fefefe
| 507503 || || 16 de setembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#d6d6d6
| 507504 || || 22 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#E9E9E9
| 507505 || || 17 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#d6d6d6
| 507506 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#d6d6d6
| 507507 || || 4 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#E9E9E9
| 507508 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#d6d6d6
| 507509 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#d6d6d6
| 507510 || || 18 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#d6d6d6
| 507511 || || 30 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#d6d6d6
| 507512 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#d6d6d6
| 507513 || || 20 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#E9E9E9
| 507514 || || 9 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#E9E9E9
| 507515 || || 17 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#E9E9E9
| 507516 || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#d6d6d6
| 507517 || || 30 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#d6d6d6
| 507518 || || 4 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#fefefe
| 507519 || || 26 de març de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#d6d6d6
| 507520 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#d6d6d6
| 507521 || || 13 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#d6d6d6
| 507522 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#fefefe
| 507523 || || 19 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#d6d6d6
| 507524 || || 2 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#d6d6d6
| 507525 || || 19 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#d6d6d6
| 507526 || || 12 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#d6d6d6
| 507527 || || 21 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#d6d6d6
| 507528 || || 23 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#d6d6d6
| 507529 || || 17 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#E9E9E9
| 507530 || || 13 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#d6d6d6
| 507531 || || 5 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#d6d6d6
| 507532 || || 4 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#d6d6d6
| 507533 || || 4 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#fefefe
| 507534 || || 31 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#d6d6d6
| 507535 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#d6d6d6
| 507536 || || 19 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#d6d6d6
| 507537 || || 4 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#d6d6d6
| 507538 || || 16 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#d6d6d6
| 507539 || || 26 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#fefefe
| 507540 || || 9 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#d6d6d6
| 507541 || || 21 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#d6d6d6
| 507542 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#d6d6d6
| 507543 || || 6 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#d6d6d6
| 507544 || || 7 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#d6d6d6
| 507545 || || 13 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#d6d6d6
| 507546 || || 19 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#d6d6d6
| 507547 || || 5 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#E9E9E9
| 507548 || || 7 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#fefefe
| 507549 || || 27 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#d6d6d6
| 507550 || || 26 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#d6d6d6
| 507551 || || 4 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#d6d6d6
| 507552 || || 31 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#fefefe
| 507553 || || 9 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#d6d6d6
| 507554 || || 9 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#fefefe
| 507555 || || 23 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#d6d6d6
| 507556 || || 19 de gener de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#d6d6d6
| 507557 || || 9 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#d6d6d6
| 507558 || || 21 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#fefefe
| 507559 || || 30 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#d6d6d6
| 507560 || || 27 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#FA8072
| 507561 || || 18 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#d6d6d6
| 507562 || || 13 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#d6d6d6
| 507563 || || 5 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#d6d6d6
| 507564 || || 26 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#fefefe
| 507565 || || 20 de desembre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#fefefe
| 507566 || || 6 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#d6d6d6
| 507567 || || 22 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#d6d6d6
| 507568 || || 9 de desembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#d6d6d6
| 507569 || || 3 de març de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#d6d6d6
| 507570 || || 12 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#d6d6d6
| 507571 || || 13 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#d6d6d6
| 507572 || || 4 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#d6d6d6
| 507573 || || 23 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#d6d6d6
| 507574 || || 23 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#d6d6d6
| 507575 || || 19 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#d6d6d6
| 507576 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#d6d6d6
| 507577 || || 2 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#d6d6d6
| 507578 || || 23 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#fefefe
| 507579 || || 11 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#d6d6d6
| 507580 || || 20 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#d6d6d6
| 507581 || || 9 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#d6d6d6
| 507582 || || 30 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#d6d6d6
| 507583 || || 29 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#d6d6d6
| 507584 || || 11 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#d6d6d6
| 507585 || || 27 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#d6d6d6
| 507586 || || 21 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#d6d6d6
| 507587 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#fefefe
| 507588 || || 21 d'agost de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#fefefe
| 507589 || || 17 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#d6d6d6
| 507590 || || 10 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#d6d6d6
| 507591 || || 7 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#fefefe
| 507592 || || 17 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#d6d6d6
| 507593 || || 10 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#d6d6d6
| 507594 || || 10 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#d6d6d6
| 507595 || || 21 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#fefefe
| 507596 || || 21 de gener de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#fefefe
| 507597 || || 28 de febrer de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#d6d6d6
| 507598 || || 20 de desembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#d6d6d6
| 507599 || || 10 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#d6d6d6
| 507600 || || 21 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

507601–507700 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 507601 || || 19 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#d6d6d6
| 507602 || || 24 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#d6d6d6
| 507603 || || 8 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#d6d6d6
| 507604 || || 10 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#d6d6d6
| 507605 || || 19 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#d6d6d6
| 507606 || || 29 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#d6d6d6
| 507607 || || 18 d'octubre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#d6d6d6
| 507608 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#d6d6d6
| 507609 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#fefefe
| 507610 || || 19 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#d6d6d6
| 507611 || || 18 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#fefefe
| 507612 || || 2 de juny de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#d6d6d6
| 507613 || || 29 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#d6d6d6
| 507614 || || 29 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#d6d6d6
| 507615 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#d6d6d6
| 507616 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#d6d6d6
| 507617 || || 9 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#d6d6d6
| 507618 || || 21 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#d6d6d6
| 507619 || || 10 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#d6d6d6
| 507620 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#fefefe
| 507621 || || 19 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#d6d6d6
| 507622 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#d6d6d6
| 507623 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#fefefe
| 507624 || || 7 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#fefefe
| 507625 || || 19 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#fefefe
| 507626 || || 12 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#d6d6d6
| 507627 || || 5 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#d6d6d6
| 507628 || || 13 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#fefefe
| 507629 || || 14 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#d6d6d6
| 507630 || || 29 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#fefefe
| 507631 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#fefefe
| 507632 || || 1 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#fefefe
| 507633 || || 15 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#d6d6d6
| 507634 || || 6 de maig de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#fefefe
| 507635 || || 24 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#fefefe
| 507636 || || 4 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#fefefe
| 507637 || || 14 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#fefefe
| 507638 || || 8 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#FA8072
| 507639 || || 4 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#d6d6d6
| 507640 || || 24 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#fefefe
| 507641 || || 1 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#fefefe
| 507642 || || 2 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#fefefe
| 507643 || || 11 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#fefefe
| 507644 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#fefefe
| 507645 || || 20 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#fefefe
| 507646 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#E9E9E9
| 507647 || || 9 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#fefefe
| 507648 || || 15 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#fefefe
| 507649 || || 3 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#fefefe
| 507650 || || 22 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#fefefe
| 507651 || || 25 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#fefefe
| 507652 || || 3 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#fefefe
| 507653 || || 9 d'agost de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#fefefe
| 507654 || || 1 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#fefefe
| 507655 || || 16 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#fefefe
| 507656 || || 2 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#fefefe
| 507657 || || 13 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#fefefe
| 507658 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#fefefe
| 507659 || || 12 d'agost de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#fefefe
| 507660 || || 16 de juny de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#fefefe
| 507661 || || 6 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#fefefe
| 507662 || || 10 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#fefefe
| 507663 || || 15 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#fefefe
| 507664 || || 23 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#fefefe
| 507665 || || 14 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#fefefe
| 507666 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#E9E9E9
| 507667 || || 14 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#fefefe
| 507668 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#fefefe
| 507669 || || 1 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#fefefe
| 507670 || || 14 de setembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#fefefe
| 507671 || || 24 d'octubre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#E9E9E9
| 507672 || || 28 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#E9E9E9
| 507673 || || 21 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#E9E9E9
| 507674 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#fefefe
| 507675 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#fefefe
| 507676 || || 13 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#fefefe
| 507677 || || 24 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#fefefe
| 507678 || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#E9E9E9
| 507679 || || 17 de novembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#fefefe
| 507680 || || 30 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#fefefe
| 507681 || || 22 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#fefefe
| 507682 || || 1 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#fefefe
| 507683 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#fefefe
| 507684 || || 9 de setembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#fefefe
| 507685 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#E9E9E9
| 507686 || || 9 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#fefefe
| 507687 || || 24 de desembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#fefefe
| 507688 || || 14 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#E9E9E9
| 507689 || || 26 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#fefefe
| 507690 || || 27 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#E9E9E9
| 507691 || || 1 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#fefefe
| 507692 || || 28 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#fefefe
| 507693 || || 28 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#fefefe
| 507694 || || 1 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#fefefe
| 507695 || || 27 d'agost de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#fefefe
| 507696 || || 14 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#fefefe
| 507697 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#fefefe
| 507698 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#fefefe
| 507699 || || 1 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#fefefe
| 507700 || || 27 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

507701–507800 

|-bgcolor=#fefefe
| 507701 || || 18 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#fefefe
| 507702 || || 17 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#fefefe
| 507703 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#E9E9E9
| 507704 || || 1 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#E9E9E9
| 507705 || || 19 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#fefefe
| 507706 || || 18 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#E9E9E9
| 507707 || || 22 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#E9E9E9
| 507708 || || 27 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#fefefe
| 507709 || || 12 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#E9E9E9
| 507710 || || 16 de març de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#fefefe
| 507711 || || 3 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#fefefe
| 507712 || || 4 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#E9E9E9
| 507713 || || 29 de març de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#E9E9E9
| 507714 || || 11 de juny de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#fefefe
| 507715 || || 23 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#FFC2E0
| 507716 || || 25 d'octubre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || APOPHA ||  —
|-id=717 bgcolor=#fefefe
| 507717 || || 30 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#E9E9E9
| 507718 || || 14 de juliol de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#E9E9E9
| 507719 || || 11 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#E9E9E9
| 507720 || || 4 de novembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#E9E9E9
| 507721 || || 13 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#fefefe
| 507722 || || 14 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#E9E9E9
| 507723 || || 14 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#E9E9E9
| 507724 || || 28 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#E9E9E9
| 507725 || || 12 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#E9E9E9
| 507726 || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#E9E9E9
| 507727 || || 12 de gener de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#E9E9E9
| 507728 || || 14 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#E9E9E9
| 507729 || || 28 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#E9E9E9
| 507730 || || 3 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#E9E9E9
| 507731 || || 2 de novembre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#E9E9E9
| 507732 || || 12 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#fefefe
| 507733 || || 28 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#E9E9E9
| 507734 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#E9E9E9
| 507735 || || 28 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#E9E9E9
| 507736 || || 25 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#E9E9E9
| 507737 || || 28 de novembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#E9E9E9
| 507738 || || 24 de gener de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#E9E9E9
| 507739 || || 1 de novembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#E9E9E9
| 507740 || || 6 d'octubre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#E9E9E9
| 507741 || || 4 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#E9E9E9
| 507742 || || 12 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#d6d6d6
| 507743 || || 24 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#E9E9E9
| 507744 || || 15 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#E9E9E9
| 507745 || || 24 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#E9E9E9
| 507746 || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#E9E9E9
| 507747 || || 10 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#E9E9E9
| 507748 || || 28 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#E9E9E9
| 507749 || || 24 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#d6d6d6
| 507750 || || 7 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#d6d6d6
| 507751 || || 26 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#E9E9E9
| 507752 || || 26 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#E9E9E9
| 507753 || || 20 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#E9E9E9
| 507754 || || 9 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#E9E9E9
| 507755 || || 28 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#E9E9E9
| 507756 || || 9 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#E9E9E9
| 507757 || || 25 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#E9E9E9
| 507758 || || 25 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#d6d6d6
| 507759 || || 28 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#E9E9E9
| 507760 || || 12 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#E9E9E9
| 507761 || || 11 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#E9E9E9
| 507762 || || 15 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#E9E9E9
| 507763 || || 21 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#d6d6d6
| 507764 || || 8 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#E9E9E9
| 507765 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#E9E9E9
| 507766 || || 26 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#d6d6d6
| 507767 || || 14 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#E9E9E9
| 507768 || || 11 de desembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#E9E9E9
| 507769 || || 11 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#E9E9E9
| 507770 || || 21 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#E9E9E9
| 507771 || || 24 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#E9E9E9
| 507772 || || 11 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#d6d6d6
| 507773 || || 30 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#E9E9E9
| 507774 || || 24 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#E9E9E9
| 507775 || || 31 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#E9E9E9
| 507776 || || 16 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#d6d6d6
| 507777 || || 4 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#E9E9E9
| 507778 || || 1 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#E9E9E9
| 507779 || || 25 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#E9E9E9
| 507780 || || 11 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#E9E9E9
| 507781 || || 19 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#d6d6d6
| 507782 || || 1 de gener de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#E9E9E9
| 507783 || || 3 de gener de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#E9E9E9
| 507784 || || 19 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#E9E9E9
| 507785 || || 10 de gener de 2014 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#d6d6d6
| 507786 || || 22 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#E9E9E9
| 507787 || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#d6d6d6
| 507788 || || 19 de febrer de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#E9E9E9
| 507789 || || 8 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#E9E9E9
| 507790 || || 13 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#E9E9E9
| 507791 || || 30 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#E9E9E9
| 507792 || || 17 de març de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#E9E9E9
| 507793 || || 16 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#E9E9E9
| 507794 || || 29 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#d6d6d6
| 507795 || || 5 de gener de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#d6d6d6
| 507796 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#d6d6d6
| 507797 || || 21 de gener de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#E9E9E9
| 507798 || || 6 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#FA8072
| 507799 || || 23 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#E9E9E9
| 507800 || || 20 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

507801–507900 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 507801 || || 1 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#E9E9E9
| 507802 || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#d6d6d6
| 507803 || || 2 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#d6d6d6
| 507804 || || 30 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#E9E9E9
| 507805 || || 10 de febrer de 2014 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#d6d6d6
| 507806 || || 10 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#d6d6d6
| 507807 || || 10 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#E9E9E9
| 507808 || || 15 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#d6d6d6
| 507809 || || 29 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#E9E9E9
| 507810 || || 15 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#d6d6d6
| 507811 || || 28 de gener de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#d6d6d6
| 507812 || || 22 de febrer de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#E9E9E9
| 507813 || || 5 d'octubre de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#E9E9E9
| 507814 || || 7 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#d6d6d6
| 507815 || || 16 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#d6d6d6
| 507816 || || 26 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#d6d6d6
| 507817 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#E9E9E9
| 507818 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#d6d6d6
| 507819 || || 10 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#d6d6d6
| 507820 || || 11 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#d6d6d6
| 507821 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#d6d6d6
| 507822 || || 18 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#d6d6d6
| 507823 || || 9 de febrer de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#d6d6d6
| 507824 || || 7 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#E9E9E9
| 507825 || || 13 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#E9E9E9
| 507826 || || 18 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#E9E9E9
| 507827 || || 9 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#d6d6d6
| 507828 || || 4 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#d6d6d6
| 507829 || || 9 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#d6d6d6
| 507830 || || 18 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#d6d6d6
| 507831 || || 26 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#d6d6d6
| 507832 || || 9 de febrer de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#d6d6d6
| 507833 || || 24 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#C2FFFF
| 507834 || || 2 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=835 bgcolor=#d6d6d6
| 507835 || || 17 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#E9E9E9
| 507836 || || 18 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#d6d6d6
| 507837 || || 28 de febrer de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#E9E9E9
| 507838 || || 24 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#E9E9E9
| 507839 || || 4 de desembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#d6d6d6
| 507840 || || 8 de març de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#d6d6d6
| 507841 || || 30 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#d6d6d6
| 507842 || || 20 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#d6d6d6
| 507843 || || 30 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#d6d6d6
| 507844 || || 18 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#d6d6d6
| 507845 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#d6d6d6
| 507846 || || 7 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#FFC2E0
| 507847 || || 31 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || AMO ||  —
|-id=848 bgcolor=#d6d6d6
| 507848 || || 27 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#d6d6d6
| 507849 || || 24 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#d6d6d6
| 507850 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#d6d6d6
| 507851 || || 26 de febrer de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#d6d6d6
| 507852 || || 10 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#d6d6d6
| 507853 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#d6d6d6
| 507854 || || 20 d'abril de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#d6d6d6
| 507855 || || 10 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#d6d6d6
| 507856 || || 9 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#d6d6d6
| 507857 || || 19 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#d6d6d6
| 507858 || || 7 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#d6d6d6
| 507859 || || 26 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#d6d6d6
| 507860 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#d6d6d6
| 507861 || || 19 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#d6d6d6
| 507862 || || 17 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#d6d6d6
| 507863 || || 8 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#d6d6d6
| 507864 || || 21 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#d6d6d6
| 507865 || || 13 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#d6d6d6
| 507866 || || 14 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#fefefe
| 507867 || || 4 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#d6d6d6
| 507868 || || 17 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#d6d6d6
| 507869 || || 27 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#fefefe
| 507870 || || 18 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#d6d6d6
| 507871 || || 5 de març de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#E9E9E9
| 507872 || || 29 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#d6d6d6
| 507873 || || 4 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#d6d6d6
| 507874 || || 16 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#FA8072
| 507875 || || 24 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#d6d6d6
| 507876 || || 7 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#d6d6d6
| 507877 || || 20 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#d6d6d6
| 507878 || || 26 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#fefefe
| 507879 || || 26 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#E9E9E9
| 507880 || || 8 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#fefefe
| 507881 || || 27 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#fefefe
| 507882 || || 3 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#fefefe
| 507883 || || 27 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#fefefe
| 507884 || || 23 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#fefefe
| 507885 || || 27 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#fefefe
| 507886 || || 14 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#fefefe
| 507887 || || 22 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#fefefe
| 507888 || || 7 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#fefefe
| 507889 || || 25 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#fefefe
| 507890 || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#fefefe
| 507891 || || 25 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#fefefe
| 507892 || || 6 de setembre de 2014 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#fefefe
| 507893 || || 20 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#fefefe
| 507894 || || 12 de juny de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#fefefe
| 507895 || || 17 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#fefefe
| 507896 || || 2 de setembre de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#fefefe
| 507897 || || 20 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#fefefe
| 507898 || || 25 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#fefefe
| 507899 || || 14 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#fefefe
| 507900 || || 2 d'octubre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|}

507901–508000 

|-bgcolor=#fefefe
| 507901 || || 20 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#fefefe
| 507902 || || 2 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#fefefe
| 507903 || || 3 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#fefefe
| 507904 || || 5 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#fefefe
| 507905 || || 15 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#fefefe
| 507906 || || 5 de juliol de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#fefefe
| 507907 || || 21 d'octubre de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#fefefe
| 507908 || || 1 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#fefefe
| 507909 || || 30 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#fefefe
| 507910 || || 20 de novembre de 2014 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#fefefe
| 507911 || || 12 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#fefefe
| 507912 || || 29 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#fefefe
| 507913 || || 18 d'octubre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#fefefe
| 507914 || || 17 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#E9E9E9
| 507915 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#E9E9E9
| 507916 || || 27 de febrer de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#E9E9E9
| 507917 || || 3 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#fefefe
| 507918 || || 29 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#fefefe
| 507919 || || 1 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#fefefe
| 507920 || || 3 d'octubre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#E9E9E9
| 507921 || || 2 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#fefefe
| 507922 || || 13 de desembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#fefefe
| 507923 || || 1 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#fefefe
| 507924 || || 15 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#fefefe
| 507925 || || 1 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#fefefe
| 507926 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#fefefe
| 507927 || || 4 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#fefefe
| 507928 || || 26 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#E9E9E9
| 507929 || || 28 de gener de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#E9E9E9
| 507930 || || 11 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#fefefe
| 507931 || || 27 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#fefefe
| 507932 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#fefefe
| 507933 || || 24 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#fefefe
| 507934 || || 9 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#fefefe
| 507935 || || 11 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#fefefe
| 507936 || || 21 de desembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#fefefe
| 507937 || || 8 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#fefefe
| 507938 || || 17 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#E9E9E9
| 507939 || || 30 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#fefefe
| 507940 || || 13 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#fefefe
| 507941 || || 17 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#fefefe
| 507942 || || 3 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#E9E9E9
| 507943 || || 7 de juny de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#fefefe
| 507944 || || 30 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#fefefe
| 507945 || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#fefefe
| 507946 || || 8 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#fefefe
| 507947 || || 14 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#fefefe
| 507948 || || 6 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#fefefe
| 507949 || || 15 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#fefefe
| 507950 || || 19 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#E9E9E9
| 507951 || || 29 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#fefefe
| 507952 || || 16 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#fefefe
| 507953 || || 31 de desembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#fefefe
| 507954 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#fefefe
| 507955 || || 15 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#fefefe
| 507956 || || 13 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#fefefe
| 507957 || || 11 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#E9E9E9
| 507958 || || 30 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#fefefe
| 507959 || || 15 de novembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#fefefe
| 507960 || || 21 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#fefefe
| 507961 || || 1 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#fefefe
| 507962 || || 16 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#fefefe
| 507963 || || 27 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#fefefe
| 507964 || || 17 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#E9E9E9
| 507965 || || 24 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#E9E9E9
| 507966 || || 9 de març de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#fefefe
| 507967 || || 12 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#fefefe
| 507968 || || 11 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#fefefe
| 507969 || || 6 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#fefefe
| 507970 || || 18 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#fefefe
| 507971 || || 31 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#fefefe
| 507972 || || 28 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#fefefe
| 507973 || || 1 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#fefefe
| 507974 || || 5 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#fefefe
| 507975 || || 13 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#fefefe
| 507976 || || 13 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#E9E9E9
| 507977 || || 16 de gener de 2015 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#fefefe
| 507978 || || 11 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#E9E9E9
| 507979 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#E9E9E9
| 507980 || || 16 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#fefefe
| 507981 || || 26 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#fefefe
| 507982 || || 3 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#fefefe
| 507983 || || 3 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#E9E9E9
| 507984 || || 9 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#fefefe
| 507985 || || 2 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#fefefe
| 507986 || || 17 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#fefefe
| 507987 || || 31 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#E9E9E9
| 507988 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#fefefe
| 507989 || || 15 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#fefefe
| 507990 || || 13 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#fefefe
| 507991 || || 14 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#fefefe
| 507992 || || 16 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#fefefe
| 507993 || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#fefefe
| 507994 || || 26 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#fefefe
| 507995 || || 20 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#fefefe
| 507996 || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#fefefe
| 507997 || || 3 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#fefefe
| 507998 || || 30 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#fefefe
| 507999 || || 9 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#fefefe
| 508000 || || 5 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (505001)-(510000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (500001-510000)